Robertson County je název tří okresů ve Spojených státech amerických:
 Robertson County (Kentucky) – okres státu Kentucky
 Robertson County (Tennessee) – okres státu Tennessee
 Robertson County (Texas) – okres státu Texas